Tahar est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Abla bent Tahar (1909-1992), épouse marocaine du roi Mohammed V
Ali El Hadj Tahar (né en 1954), écrivain et poète algérien
Amor Ben Tahar (né en 1969), joueur tunisien de football
Aymen Tahar (né en 1989), joueur algérien de football
Farida Tahar (née en 1977), femme politique belge
Léa-Véra Tahar (1948-2012), artiste-peintre et sculptrice tunisienne
Mourad Aït Tahar (né en 1969), joueur algérien de football
Simon Tahar (né en 1948), avocat français
Sondess Ben Tahar (née en 1993), taekwondoïste franco-algérienne
Zoulikha Tahar (née en 1992), ingénieure et chercheuse algérienne

Prénom
Mohamed Tahar Abidi (1914-1998), révolutionnaire algérien
Mohamed Tahar Ben Achour (1879-1973), théologien et recteur tunisien
Mohamed Tahar Ben Achour I (1815-1868), théologien et universitaire tunisien
Mohamed Tahar Fergani (1928-2016), chanteur et violoniste algérien
Mohamed Tahar Mansouri (1955-2016), historien et universitaire tunisien
Sidi Tahar Bou Tayeb (mort en 1878), maître soufi algérien
Tahar Belabès, militant algérien des droits de l'homme
Tahar Belkhodja (né en 1931), homme politique tunisien
Tahar Ben Ammar (1889-1985), homme politique tunisien
Tahar Ben Hassen (né en 1941), boxeur tunisien
Tahar Ben Jelloun (né en 1947), écrivain et poète franco-marocain
Tahar Benferhat (1944-2018), joueur algérien de football
Tahar Bekri (né en 1951), poète tunisien
Tahar Chaïbi (1946-2014), joueur tunisien de football
Tahar Cheriaa (1927-2010), réalisateur et scénariste tunisien
Tahar Chérif El-Ouazzani (né en 1966), joueur et entraîneur algérien de football
Tahar Djaout (1954-1993), romancier et poète algérien
Tahar Doghmi (né en 1983), joueur marocain de football
Tahar El Khalej (né en 1968), joueur marocain de football
Tahar Fennich (18e siècle), diplomate marocain
Tahar Gaïd (1929-2019), homme politique et révolutionnaire algérien
Tahar Gharsa (1933-2003), musicien et chanteur tunisien
Tahar Guiga (1922-1993), écrivain tunisien
Tahar Haddad (1899-1935), syndicaliste et homme politique tunisien
Tahar Hadjar (né en 1953), homme politique algérien
Tahar Hammami (1947-2009), poète et chercheur tunisien
Tahar Hmila (1938-2017), homme politique tunisien
Tahar Kaci (1944-2004), homme politique algérien
Tahar Kheireddine (1875-1937), homme politique tunisien
Tahar Khaoua (né en 1966), homme politique algérien
Tahar Labane (né en 1977), joueur algérien de handball
Tahar Lamri (né en 1958), écrivain algéro-italien
Tahar Manaï (né en 1988), alpiniste franco-tunisien
Tahar Ouassou Loudiyi (1924-1993), homme d'État et officier marocain
Tahar Ouettar (1936-2010), écrivain algérien
Tahar Rahim (né en 1981), acteur français
Tahar Sfar (1903-1942), homme politique tunisien
Tahar Sraieb (1928-2007), homme politique tunisien
Tahar Taàl Akhrem (1138-1189), poète perse
Tahar Tamsamani (né en 1980), boxeur marocain
Tahar Touati, diplomate algérien au Mali

Tahar Zbiri (né en 1929), militaire algérien

Toponyme

Bordj Tahar, commune du wilaya de Jijel

Audiovisuel
Tahar l'étudiant (2005), film documentaire français
Les Vacances de l'inspecteur Tahar (1972), film algérien

Voir aussi
Stade Tahar-Zoughari, stade algérien de Relizane
Assassinat de Tahar Acherchour, affaire judiciaire française en 1936

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom